Ирина Владимировна Шинкарук (род. 31 июля 1979, Фастов) — украинская певица, телевизионная ведущая, режиссёр, солистка Национального радио Украины, Народная артистка Украины (2019), заслуженная артистка Украины (2008), основатель и председатель оргкомитета Фестиваля Песенный Спас(Украинская статья)..

Биография 
Окончила Житомирский училище культуры (1997), Житомирский педагогический университет им. И. Франко (2000), Киевский национальный университет культуры и искусства (2001); обучалась вокалу в Варшавском театре оперетты (1994). С 1995—1999 — солистка-вокалистка Украинского государственного театра песни, с 1999 по настоящее время — солистка оркестра Национального радио Украины, работала также доцентом кафедры эстрадного вокала КНУКИИ (2000—2003), старшим диктором телеканала «Культура» (2000—2004).

Победительница многих всеукраинских и международных эстрадных фестивалей и конкурсов. Концертную деятельность начала в семилетнем возрасте в дуэте с отцом Владимиром Шинкаруком. Выступала в США, России, Польше, Словакии, Венгрии, Австрии, Франции, Германии, Кубе, Греции, Ливии, Андорре, в странах Средней Азии и др.

Первая украинка, чьё имя занесено в Международный музыкальный каталог «Who is who in music». Основательница нового направления в современной украинской популярной музыке — магический рок.

Выпустила девять музыкальных альбомов. Автор поэтических сборников «Народження голосу» (2001, предисл. В.Цибулько), «Відчуваю» (2004, предисл. П.Мовчана), аудиокниги собственных стихов «Міра» (2008). Режиссёр-постановщик и ведущая культурно-массового действа «85 лет образования Макаровского района» (2008), Всеукраинского праздника кобзарского искусства «Казацкая лира» (2009) и др.

Правительственные награды и почётные знаки отличия 
 Почётное звание «Заслуженная артистка Украины» (2008);
 Почётный знак Всеукраинского объединения «Держава» (2005);
 Орден «Золотой крест» Всеукраинской ассоциации работников культуры и искусства (2007);
 Лауреат Всеукраинской премии им. Ивана Огиенко (2008)
 Лауреат Национальной программы «Мистецький Олімп України» (2009);
 Почётный знак «Общественное признание» Ассоциации журналистов Украины (2010);;
 Диплом комитета Верховного Совета Украины по вопросам культуры и духовности (2010);
 Почётное звание «Почётный гражданин села Гореничи» (2011);
 Почётное звание «Народная артистка Украины» (2019).

Творческие достижения 
 1990 — Всеукраинский фестиваль эстрадной музыки «Замковая гора» (Житомир) — I место;
 1991 — Всеукраинский фестиваль детско-юношеского музыкального творчества «Солом’яний дзвін» (Луцк) — I место;
 1991 — II Всеукраинский фестиваль «Червона рута» (Запорожье) — приз «Надежда»;
 1992 — IV Всеукраинский фестиваль авторской песни «Оберіг» (Луцк) — диплом;
 1993 — Всеукраинский конкурс Фонда культуры Украины «Новые имена» (Киев) — диплом;
 1993 — III Всеукраинский фестиваль «Червона рута» (Донецк) — I место в жанре популярной музыки;
 1993 — Международный фестиваль эстрадной песни «Белостокские мальвы» (Белосток, Польша) — Гран-при;
 1993 — Всеукраинский фестиваль современной украинской песни «Песенный вернисаж» (Киев) — диплом;
 1994 — V Международный эстрадный фестиваль «Голос Азии» (Алматы, Казахстан) — диплом FIDOF и приз за исполнении лучшей песни фестиваля «Місячний оберіг»;
 1997 — XIV Всемирный фестиваль молодежи и студентов (Гавана, Куба);
 1997 — Всеукраинский рейтинг популярности «Золотая фортуна» (Киев) — лучшая молодая певица Украины;
 1998 — Всемирный фестиваль христианской молодежи (Вена, Австрия);
 1998 — III Международный фестиваль современной эстрадной песни «Море друзей» (Ялта) — Гран-прі;
 1999 — V Всеукраинский телевизионный фестиваль популярной музыки «Мелодия» (Львов) — Гран-при;
 1999 — Международный конкурс исполнителей эстрадной песни им. В. Івасюка (Киев) — II премия;
 2002 — Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой скиф» (Донецк) — диплом;

Творчество 

 Аудиоальбомы
 1994 — «П’ята пора року» («Гарба», Київ);
 1996 — «Крок до літа» («Гарба», Київ);
 1999 — «Перекотиполе» («Євро-стар», Київ);
 2000 — «Час любити» («Євро-стар», Київ).

 СД
 1996 «Я — наче птиця» («Гарба», Киев);
 1998 «Перекоти-поле» («Болі-диск», Киев);
 2000 «Іду до Вас» («Болі-диск», Киев);
 2004 «Відчуваю» («Укрмюзік», Киев);
 2006 «Це моя і твоя Україна» («ГроЛіс», Тернополь);
 2008 «Міра» («ГроЛіс», Тернополь).

 Клипы
 «Ти минаєш» — (2002, режиссёр Виктор Придувалов);
 «ДЕТИДЕЯ» — (2003, режиссёр Андрей Новоселов);
 «Зима» — (2005).

 Поэтические сборники
 «Народження голосу» (2001);
 «Відчуваю» (2004).

Литература 
 Шинкарук В. Хай розквітне надія, або Пісні для Іринки \\ Авжеж, № 5, 1992. — С. 50 — 59; Позняк Н. Обереги Ірини Шинкарук \\ Украінська культура, № 7-8, 1995. — С. 17;
 Криворчук Г. Ірина Шинкарук: «Я хочу, щоб мене знали, але не хочу, щоб упізнавали на вулиці» \\ Україна, № 4-5, 1996. — С. 22—23;
 Лінова К. Сама себе талисман \\ Cosmopolitan, 09. 2002. — С. 59;
 Поплавський М. М. Ірина Шинкарук — молодість і професійність. // Антологія сучасної української естради. — К.: Преса України, 2004. — С. 147—149;
 Власюк Т. З родиною Шинкаруків // Власюк Т. Від джерел. — К.: Вид-во газети «Вісті…», 2005. — С. 250—258;
 Юхим О. Глибокий колодязь Ірини Шинкарук // Своя музика, 2008, № 1 (2), січень — лютий, с. 13;
 Болгов В. В., Болгов І. В. Ірина Шинкарук // Мистецький олімп України. — К.: Український видавничий консорціум, 2009. — С. 166—167;
 Мацієвська А. М. Ірина Шинкарук // Прекрасну і святу звеличуємо жінку — К.: ТОВ «Український рейтинг», 2010. — С. 152—157;
 Славні династії України // Династія Шинкаруків — К.: Імідж Україна, 2012. — С. 154;
 Успішна жінка України // Ірина Шинкарук — К.: Імідж Україна, 2013. — С. 150—151.

Примечания 

Певцы и певицы Украины